Rogosina oder Rogožina steht für

Personen:

 Darja Rogosina (* 1996), russische Triathletin
 Swetlana Rogosina (* 1992), russische Leichtathletin
 Elena Rogožina (* 1978), russisches Model

Geografie:

 Rogosina (Dobritsch), ein Ort in der bulgarischen Oblast Dobritsch

Siehe auch
 Rogosin